Андрей Ольховский: Ольховский, Андрей Васильевич (1901—1969) — советский, позднее американский композитор и музыковед.
 Ольховский, Андрей Станиславович (род. 1966) — советский и российский теннисист.